Satilatlas är ett släkte av spindlar som beskrevs av Eugen von Keyserling 1884. Satilatlas ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Satilatlas